Edward Neville peut désigner :
 Edward Neville (1414-1476),  baron Bergavenny ;
 Edward Neville (1471-1538), courtisan anglais ;
 Edward Neville (1526-1588),  baron Bergavenny ;
 Edward Neville (1550-1622),  baron Bergavenny ;
 Edward Neville (fl. 1675-1678), pirate anglais ;
 Edward Neville (1705-1724),  baron Bergavenny ;
 Edward Neville da Costa Andrade (1887-1971), physicien, écrivain et poète britannique ;
 Edward Neville Syfret (1889-1972), officier naval britannique.